Orehek, in italiano in passato Orecca  – frazione del comune di Circhina
 Orehek, in italiano in passato Orecca – frazione del comune di Postumia